Chadschiew ist der Familienname folgender Personen:

 Kamen Chadschiew (* 1991), bulgarischer Fußballspieler
 Paraschkew Chadschiew (1912–1992), bulgarischer Komponist